Хуана од Наваре (око 1370 - 10. јун 1437) била је енглеска краљица, односно супруга краља Хенрија IV Ланкастера.

Биографија 

Хуана од Наваре је била ћерка Карлоса II од Наваре и Жане Француске. Била је регент грофовије Бретање од 1399. до 1403. године у име свог малолетног сина. Први брак склопила је са Џоном V од Бретање 2. октобра 1386. године у којем му је родила деветоро деце. Џон умире 1399. године. Хуана је четири године вршила регентство над својим малолетним сином Џоном VI. Године 1403. удала се за Хенрија IV Ланкастера. Нису имали деце, али је Хуана имала добре односе са Хенријевом децом из претходног брака (са Мери Бохун). Често је држала страну Хенрија V у његовим свађама са оцем. Међутим, Хенри V ју је, за време његове владавине, оптужио да користи враџбине и да покушава да га отрује. Четири године провела је у заробљеништву (1419—1423), након чега се преселила у Нотингем. Умрла је 1437. године. Сахрањена је у катедрали у Кентерберију.

Породично стабло

Извори 

 Issue of the Kings and Queens of Medieval England, 1066–1399, (Heritage Books Inc., 2007)

Рођени 1370.
Умрли 1437.
Енглеске краљице
Династија Ланкастер
Династије Евре